Absolució (cristianisme), sobre el perdó dels pecats seguint les formes establertes per cada Església Cristiana
 Absolució (dret), sobre la declaració de no culpabilitat mitjançant sentència judicial